Forest Hills puede referirse a:
 Forest Hills, barrio del distrito de Queens, ciudad de Nueva York;
 Forest Hills, villa en el condado de Jackson, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Forest Hills, ciudad en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Kentucky.
 Forest Hills, lugar designado por el censo en el condado de Kent, estado estadounidense de Míchigan.
 Forest Hills, borough en el condado de Allegheny, estado estadounidense de Pensilvania.
 Forest Hills, ciudad en el condado de Davidson, estado estadounidense de Tennessee.